Тюрлема — топоним:

 Тюрлема — деревня в Козловском районе Чувашии.
 Тюрлема — железнодорожная станция Горьковской железной дороги в Козловском районе Чувашии.
 Новая Тюрлема — деревня в Козловском районе Чувашии.
 Старая Тюрлема — деревня в Козловском районе Чувашии.